Yaso steht für:

 Yaso (Bierge), Ort in Spanien
 ein Dialekt der Gumuz (Sprache) in Äthiopien
 ein Verwaltungsbezirk in Äthiopien, siehe Yaso (Woreda)
 ein türkisches Handelsschiff, die MV Yaso Aysen
 eine in der Türkei benutzter Form des Namens Yasin (Name)
 ein Schüler Buddhas

Yaso ist der Familienname folgender Personen:

 Yūji Yaso (* 1969), japanischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Jaso
 Iaso